

Одяг 
 Гуня — гуцульський верхній одяг.

Прізвище 

 Войцех Гуня (*1983) — польський письменник-фантаст та автор горору.
 Дмитро Гуня — один з керівників селянсько-козацьких повстань в Україні в 1630-х рр. проти польсько-шляхетського гніту, козацький гетьман (1637, 1638).
 Гуня Ольга Миколаївна — лікар-невропатолог, заслужений лікар України.

Топоніми 
 Гуня — населений пункт і громада в Вуковарсько-Сремській жупанії Хорватії.

Примітки 

Українські прізвища